

Toponymie

de la voïvodie de Mazovie
 Miechowice est un village
de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Miechowice est un village de la powiat d'Inowrocław
 Miechowice est un village de la powiat de Włocławek